El Chevrolet Vectra es un automóvil construido por el fabricante estadounidense Chevrolet, como subsidiario de General Motors de Brasil.

Fue presentado en 1993 y fabricado por General Motors de Brasil para abastecer el mercado interno y de América Latina. Sin embargo, en Chile no fue comercializado bajo la marca Chevrolet, ya que en este país los modelos eran importados directamente al fabricante alemán Opel.

En su primera y segunda generación, es un automóvil del segmento D derivado del alemán Opel Vectra. Fue fabricado e inicialmente ideado como reemplazante del Chevrolet Monza brasileño, sin embargo, ambos modelos se mantuvieron en producción, siendo el Vectra ubicado en un segmento entre el Monza y el Chevrolet Omega.

La tercera generación fue diseñada como derivado del Opel Astra H, del segmento C, lo que permitió mantener el Astra anterior en el mercado. Se produjo con carrocerías sedán de cuatro puertas y hatchback de cinco puertas (denominada Vectra GT). A diferencia de Europa, este Vectra se fabrica sobre la plataforma del Chevrolet Astra G, mientras que el Opel Astra H alemán está basado en la plataforma General Motors Delta Platform.

Su producción finalizó el 28 de junio de 2011, cuando se anunció la producción en Brasil del modelo Chevrolet Cruze en su reemplazo. Los motivos que llevaron a su temprana discontinuidad, fueron los bajos niveles de venta del Vectra y el éxito que comenzaba a tener su sucesor en Argentina, país al cual llegaba importado de Corea del Sur. Al mismo tiempo, su nivel de ventas continuaba por debajo del Chevrolet Astra, modelo al cual se había pretendido reemplazar con el lanzamiento del Vectra, pero cuya aceptación continuaba inalterable e inclusive ampliamente superior a su supuesto sucesor.


Primera generación (1993-1996) 

La primera generación del Chevrolet Vectra, fue presentada al público en 1993. Fue la alternativa manejada por General Motors de Brasil, para reemplazar al Chevrolet Monza. Sin embargo, ambos coches finalmente siguieron su producción normal, siendo el Vectra elevado de categoría y ubicado en un segmento intermedio entre el Monza y el tope de gama Chevrolet Omega. El Vectra, que era un coche de segmento D, con cualidades de un segmento C, finalmente quedaría ubicado en el segmento mayor, compitiendo contra rivales de la talla del Ford Versailles y el Volkswagen Santana.

Este modelo, venía con tres opciones de motorización, siendo estas un motor naftero de 2.0 litros de cilindrada, un motor diésel de 1.7 litros y un motor 1.8 para funcionamiento con alcohol. El Vectra fue uno de los modelos de Chevrolet más vendidos en el mercado brasileño, y su exportación se inició un año después de su presentación, siendo exportado inicialmente a Paraguay. En Argentina, se importaban los Opel Vectra directamente de Alemania, hasta que luego de la constitución de General Motors de Argentina, en 1995, comenzó la importación del modelo con la divisa Chevrolet, directamente de Brasil. Unos años más tarde, el Vectra era importado directamente de Brasil a toda Sudamérica, con excepción de Chile, donde el coche venía directamente de Alemania como Opel Vectra.

Segunda generación (1996-2007) 

La segunda generación del Vectra comenzó a ser producida en 1996. Ahora el nuevo modelo pasaría definitivamente a ocupar el lugar de tope de gama en el segmento D siendo el sucesor del Chevrolet Omega, que dejaba de producirse en Brasil. El nuevo Vectra era similar a la primera generación, solo que esta vez presentaba un rediseño que lo dejaba con una apariencia más grande que el anterior modelo. Este nuevo Vectra, era más robusto, aparentando su baúl ser más corto y su habitáculo unos centímetros más grande, y tomando una terminación ascendente desde la trompa del coche hasta el baúl, lo que lo dejaba con una mejor entrada aerodinámica y más diferente al estilo recto de su antecesor.

En 2002, luego de la aparición del Chevrolet Astra, el Chevrolet Vectra recibió un restyling que lo dejó con un toque moderno, ya que sus nuevos rivales, el Ford Mondeo y el Volkswagen Passat presentaban nuevos diseños en sus carrocerías. A todo esto, a pesar de que la central alemana Opel había presentado la tercera generación del Vectra, en Brasil se decidió mantener la segunda generación con esta ligera reforma, abaratando costos. Con este rediseño, la segunda generación del Vectra fue la más vendida de las tres ya que contando las dos sub generaciones, su presencia en el mercado totalizó exactamente 10 años, desde 1997 hasta 2007. 

Sin embargo, con la aparición de modelos como el Toyota Corolla, las ventas del Vectra se desmoronaron notoriamente, además de canibalizar en ventas con su hermano Astra. Esto provocó que en 2007, Chevrolet inicie el desarrollo de la tercera generación del modelo que sería presentado a finales de ese año.

Tercera generación (2007–2011) 

Con el proyecto Vectra III en marcha, General Motors decide la suspensión de la producción de la segunda generación del Vectra, para dar inicio al desarrollo del nuevo modelo. El objetivo de General Motors de Brasil, era el de mantener la nacionalidad brasileña del Vectra. Sin embargo, se encontraron con que los costos de producción de la tercera generación del alemán Opel Vectra, eran demasiado altos. Fue así que la solución llegó al decidir la producción del coche, pero como derivado del Opel Astra C, un segmento menor al Vectra europeo.
 
El Vectra se presentó a fines de 2007, y está equipado con el último motor que venía equipando al Chevrolet Astra: Un 2.4 gasolina, además de venir también motorizado con otro impulsor especializado para la comercialización en Brasil: El denominado 2.4 Flexpower, diseñado para el funcionamiento alternativo de alcohol o gasolina. A comienzos del año 2008, fue presentada la versión hatchback del Chevrolet Vectra: El Chevrolet Vectra GT. El mismo, estuvo pensado en su momento para ser el reemplazante del Chevrolet Astra en Sudamérica, pero finalmente habría desventajas halladas por los usuarios, en el Vectra GT con respecto al viejo Astra, como ser su rendimiento en ruta, su elasticidad o la capacidad de reacción del motor, por lo que General Motors tomó la decisión de mantener ambos coches en línea de producción, hasta la posible llegada de un reemplazante del Chevrolet Astra. 

En 2009, fue presentado el primer reestilizado hecho a la gama Vectra de GMB. Se trató de un cambio en el diseño de la parrilla delantera del vehículo, donde si bien se mantuvo el concepto de la Parrilla Dividida, aplicada por Chevrolet a nivel global, se utilizó una divisoria más gruesa y de color carrocería, en reemplazo de la clásica divisoria cromada, heredada del Chevrolet Astra. La insignia también fue modificada, pasando solamente a figurar el clásico logo bowtie dorado en el centro, pero ya sin el aro cromado característico en los modelos Chevrolet de Brasil, que circundaba al moño de Chevrolet y que además venía de herencia de los modelos Opel alemanes en los cuales están basados estos autos. En cuanto a su mecánica, se mantuvo la misma que venía equipando a estos coches.

Finalmente en 2011, tras varios intentos por levantar su alicaída imagen sumado además a la aparición en Argentina del Chevrolet Cruze, General Motors de Brasil anunció el 28 de junio de 2011 la cancelación definitiva de la producción del Chevrolet Vectra, anunciando a su vez el proyecto de producción del Chevrolet Cruze como reemplazante.

El Vectra en México 

En México, en 2003 comenzó a ser importada la tercera generación del Vectra, que a la postre, era el alemán Opel Vectra cambiado de marca. El mismo fue importado únicamente en su carrocería Sedán 4 puertas. La razón de la importación del Vectra fue debido a la necesidad de Chevrolet de contar en México con un Sedán de representación, en virtud de que el Chevrolet Malibú era muy popular como patrullero policial, lo cual hizo muy común y corriente la imagen del modelo, perdiendo exclusividad. Además, con su aparición, pasó a rellenar el espacio dejado por el Chevrolet Impala, quién realmente no llenó las expectativas de ventas. Otro dato que descubrió Chevrolet para su importación, fue el hecho de que los automóviles europeos se estaban asentando en el gusto del automovilista mexicano, de tal forma que comenzaron con la importación del Chevrolet Astra desde España y Alemania. Este auto, pasó a reemplazar al Chevrolet Cavalier, que en Estados Unidos fue reemplazado por el Chevrolet Cobalt, vehículo que curiosamente comparte la plataforma del Astra. Ante el éxito de sedanes europeos como el Volkswagen Passat o el Ford Mondeo, General Motors de México decidió la importación del Vectra que se ubicaría por encima del Malibu en cuanto a posicionamiento de mercado, al contar con mejores acabados.

Sin embargo, en Brasil la idea era la de mantener el coche en producción. Pero debido a que los costos de producción del modelo eran demasiado elevados, se decidió fabricar la tercera generación del Vectra, pero como derivado del alemán Opel Astra, el mismo que se comercializa en México como Chevrolet Astra. Este modelo es fabricado y comercializado en dos tipos de carrocería, Sedán y Hatchback, siendo el sedán conocido solamente como Chevrolet Vectra y el hatchback como Chevrolet Vectra GT. En estos casos, el primer coche se lanzó con la idea de colocar en el mercado un coche de representación, a pesar de ser del segmento C, en reemplazo de la anterior generación, mientras que el segundo, fue pensado como reemplazante del Chevrolet Astra en Sudamérica. Sin embargo, la GM de Brasil decidió continuar la producción del Astra, pasando ambos coches a comercializarse juntos.

Cuarta generación (2009–Cancelado) 

En Chile, El Vectra de la cuarta generación, fue cancelado cuando regresó Opel a Chile

Ámbito deportivo 

En materia deportiva, la segunda generación del Vectra fue utilizada en 1997 para dar reemplazo a los Chevrolet Omega en el Campeonato brasileño de Stock Car Brasil. Este modelo estuvo vigente hasta el año 2000, cuando fue reemplazado por los Chevrolet Astra y fue implementada en la categoría el uso de motores genéricos V8. En Argentina, fue utilizado durante mucho tiempo para correr en las categorías TC 2000 y Top Race. 

En el TC 2000, el Vectra fue utilizado para la presentación del primer equipo oficial de Chevrolet en la categoría, en 1997. Este equipo apenas duró un año, ya que fue disuelto en 1998 luego de las dos primeras carreras de ese año. Sin embargo, el preparador Tulio Crespi se encargó de preparar sin apoyo oficial unidades Vectra. A su equipo se le sumó el de Hugo Bini preparando también sus propios Vectra. Finalmente, este auto fue reemplazado en 2002 por los Chevrolet Astra. 

En el Top Race, el Vectra fue presentado como el coche representativo de la marca Chevrolet y se enfrentaba a sus clásicos rivales de segmento, como ser el Ford Mondeo, el Renault Laguna, el Chrysler Stratus, el Peugeot 406, el BMW Serie 3, el Mercedes Benz Clase C y el Toyota Corona. Sin embargo, la alta performance demostrada por los Chevrolet Vectra y los BMW Serie 3, hizo que el parque automotor sea mayoritariamente de estas dos marcas. Finalmente y viéndose invadidos por modelos del segmento C (como el Ford Focus o el Peugeot 405), el Top Race evoluciona a TRV6, siendo utilizadas imitaciones de carrocerías de coches de alta gama. El Chevrolet Vectra de segunda generación se mantuvo hasta el año 2009, cuando fue reemplazado por la tercera generación. En 2005, Guillermo Ortelli se convertiría en el primer campeón de la nueva categoría a bordo de un Chevrolet Vectra TRV6, al llevarse conjuntamente en el mismo año el Torneo Presentación y la temporada regular. 

En 2007, fue presentada la categoría Top Race Junior (hoy Top Race Series), utilizada para promover figuras a nivel nacional. En esta categoría, el Vectra II es utilizado para correr frente a los Ford Mondeo II y los Alfa Romeo 156. En 2009, el roqueperense Germán Giles obtiene el título a bordo de un Vectra, luego de ser subcampeón en 2008, mientras que en 2010, el piloto argento-canadiense Julián Falivene, obtuvo el subcampeonato en la Copa América 2010 y el internacional Gerardo Salaverría terminaría llevándose el segundo semestre del año, bajo el título de Torneo Clausura 2010 de Top Race Series.

A finales del año 2009, fue presentado en el Top Race, el nuevo Chevrolet Vectra III, en reemplazo del modelo Vectra II. Inicialmente, los pilotos Gustavo Tadei y Laureano Campanera fueron los encargados de presentar este modelo. A ellos se les sumó unas carreras más tarde el piloto Nicolás Iglesias, que ya competía con fuerte apoyo del Grupo Infobae, quien patrocinaba su coche con los logos de Radio 10, C5N, Pop Radio e Infobae.com. En el comienzo de 2010, el piloto Gustavo Micheloud reemplaza a Tadei en la butaca del Vectra, quedando junto a Iglesias como los únicos representantes de la marca. Sin embargo, la baja performance demostrada por este auto hizo que sus pilotos opten por otros carrozados, corriendo el riesgo de desaparecer. Finalmente, el piloto Mariano Acebal eligió correr con este modelo manteniéndolo en pista.

Otra categoría que albergó a este modelo fue el TC 2000, cuando en el mismo año 2009, fue presentado el nuevo modelo del Vectra, en reemplazo del Chevrolet Astra, además de presentarse el nuevo equipo oficial de la marca, ahora con la atención del JP Racing, luego de cinco años con el Pro Racing Group. Sus pilotos fueron Guillermo Ortelli y Christian Ledesma y la primera victoria del Vectra se dio en la 7.ª Fecha del Campeonato 2010 de TC 2000 en el Autódromo Ciudad de La Rioja, con Christian Ledesma al volante. Finalmente este modelo sería sustituido del equipo oficial en 2011 por el Chevrolet Cruze, manteniéndose como modelo particular.  

En 2012 fue presentada en la Clase 3 del Turismo Nacional, la versión hatchback de la tercera generación del Vectra, conocida como Chevrolet Vectra GT. El modelo en cuestión, fue armado y presentado por el equipo JCB Motorsport, perteneciente al expiloto de TN, Juan Carlos Bertozzi. El primer piloto en concursar con esta unidad, fue el joven Joaquín Volpi, excampeón de la Clase 2, quien debutara en la clase mayor al comando de esta unidad. En 2013, la responsabilidad de competir con este modelo recayó en manos del santafesino José Yannantuoni, quien tuviera buenos parciales al comando de este coche. Finalmente, en 2014 fue convocado el experimentado piloto Jonatan Castellano, quien al comando de esta unidad obtuvo su primera victoria en la octava fecha del año, corrida en el Autódromo Provincia de La Pampa. Finalmente y tras la participación de este modelo en esta temporada, la Asociación de Pilotos y Automóviles de Turismo, anunciaría el cese de la homologación del modelo Vectra, a partir del año 2015.

En Brasil, el Nuevo Vectra fue presentado en 2008 como reemplazante del Chevrolet Astra en el Campeonato Brasileño del Stock Car Brasil. Este mismo año, la categoría iniciaba su campeonato con dos marcas ante el retiro de Mitsubishi y Volkswagen. Es así que Chevrolet, enfrentaba en este año a Peugeot que ponía en pista a su modelo Peugeot 307. Estos coches, al igual que el Top Race Argentino, estaban fabricados con carrozados en fibra, montados a estructuras tubulares y motores V8 monomarca.

Véase también 
 Opel Vectra
 Opel Astra

Referencias

Enlaces externos 

 Club del Chevrolet Vectra en Argentina
 Presentan el nuevo Vectra en Brasil
 Novo Vectra GT a partir de R$ 59 990 (en portugués)
 

Vectra
Modelos de automóviles del segmento D
Modelos de automóviles del segmento C